Überfall steht für:

 Raub, im Strafrecht die gewaltsame Wegnahme fremder Sachen
 hinterlistiger Überfall als Qualifikation einer Körperverletzung Strafgesetzbuch (Deutschland), wodurch diese als gefährliche Körperverletzung gilt
 Überfall (Militär), im Militärwesen ein Unternehmen auf einen unvorbereiteten Gegner
 Überfall (Nachbarrecht), Früchte, die auf ein Nachbargrundstück gelangen
 Überfall (Wasserbau), im Wasserbau der Abflussvorgang über einem Wehr

Filme:
 Überfall (1927), Film von Adolf Trotz
 Der Überfall (1972), niederländischer Film von Paul Rotha
 Der Überfall (2000), österreichischer Film von Florian Flicker
 Der Überfall (Fernsehserie), deutsche Dramaserie (2022)

Literatur:
 Der Überfall (Bulgakow)
 Der Überfall (Tolstoi)

Weiteres:
 Der Überfall (Oper), Oper von Heinrich Zöllner
 Überfall (Album), ein Musikalbum der deutschen Rapgruppe Massive Töne
 Eine Überfalle, Mehrzahl »Überfallen«, dient dem Versperren einer Türe mit einem Vorhangschloss

Siehe auch:

Uberfall